
Motociklistična Velika nagrada Japonske 2006 je bila petnajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2006. Potekala je 24. septembra 2006.

Razred MotoGP

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006
2006